Urgel hace referencia a varios artículos:

Etimología
Urgel (en catalán Urgell) es un topónimo derivado de Utx, de origen Vasco con el sufijo diminutivo -ell.

Comarcas en Cataluña
 Alto Urgel;
 Plana de Urgel;
 Urgel o (Bajo Urgel).

Municipios
 Bellcaire de Urgel;
 Bell Lloch de Urgel;
 Bellmunt de Urgel;
 Ibars de Urgel;
 Seo de Urgel (históricamente Urgel);

Historia
 Urgel, antiguo nombre de la ciudad de la Seo de Urgel;
 Obispado de Urgel del cual el Obispo es el Coprincipe de Andorra;
 Condado de Urgel;
 Moneda urgellesa, moneda encuñada por el Condado de Urgel;
 Vizcondado de Urgel
 Urgel (nombre) Nombre femenino de advocación mariana a la Virgen María de Urgel;

Además
 Arquitectura: Catedral de Santa María de Urgel en Seo de Urgel;
 El Urgellet comarca natural e territorio histórico; o
 Estación de Urgel del Metro de Madrid.